Le Club athlétique de la Société générale de Marseille
Le Club athlétique de la Société générale de Paris